Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 980 dans le monde.

 Interstate 980 aux États-Unis
  dans certains départements, en France
 Route métropolitaine 980 dans Toulouse Métropole, en France